John Lloyd peut désigner :
 John Horatio Lloyd (1798-1884), avocat et homme politique anglais ;
 John Edward Lloyd (1861-1947), historien gallois ;
 John Lloyd Wright (1892-1972), architecte et inventeur américain ;
 John Lloyd Stephens (1905-1952), explorateur, écrivain, et diplomate américain ;
 John Lloyd (1894-1965), militaire australien ;
 John Lloyd (1943-), joueur gallois de rugby à XV ;
 John Lloyd (1951-), écrivain et producteur de télévision britannique ;
 John Lloyd (1954-), joueur de tennis britannique.